El término Widowmaker puede hacer referencia a:

 Widowmaker, personaje del videojuego Overwatch.
 K-19: The Widowmaker, película estadounidense de 2002 protagonizada por Harrison Ford y Liam Neeson.